Río Guadalquivir ist der Name folgender Flüsse:
 Guadalquivir – ein Fluss in Spanien
 Río Nuevo Guadalquivir (auch nur "Guadalquivir", ohne den Zusatz "Nuevo") – ein Fluss im Departamento Tarija in Bolivien